Iers College (Dowaai), een college en seminarie aan de Universiteit van Dowaai
 Iers College (Leuven), een college en seminarie aan de Universiteit van Leuven